Niemcy:
 Rathaus Spandau – ratusz w Berlinie
 Rathaus Spandau – stacja metra w Berlinie

Zobacz też:
 Spandau